Långgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långgrundet, Jakobstad, Österbotten, 
 Långgrundet, Närpes, Österbotten, 
 Långgrundet, Korpo, Åboland,  (3 ha)
 Långgrundet (vid Själö, Nagu), Åboland,  (5 ha)
 Långgrundet (vid Ytterstholm, Nagu), Åboland,  (2 ha)
 Långgrundet (norr om Vänö, Kimitoön), Åboland,  (1 ha)
 Långgrundet (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland,  (1 ha)
 Långgrundet (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,  (1 ha)
 Långgrundet (öster om Hitis, Kimitoön), Åboland,  (1 ha)
 Långgrundet, Hangö, Nyland,  (1 ha)
 Långgrundet, Raseborg, Nyland, 
 Långgrundet, Ingå, Nyland,  (1 ha)
 Långgrundet, Kyrkslätt, Nyland,  (0 ha)
 Långgrundet, Esbo, Nyland,  (1 ha)
 Långgrundet, Helsingfors, Nyland,  (1 ha)

Sverige 

 Långgrundet (Singö),

Se även 
Långgrund
Långgrunden
Låggrundet
Västra Långgrundet
Östra Långgrundet
Långgrynnan